Julie Dommanget, née le  à Champigny-sur-Marne, est une actrice française et un mannequin.

Biographie 
Après avoir grandi dans le sud de la France, elle poursuit des études en psychologie à Aix-en-Provence.

Elle débute ensuite sa carrière de mannequin au cours de laquelle elle est sollicitée , telles que L'Oréal, Lancôme et Dior, ce qui l'amène à s'installer à Paris.

Plusieurs courts métrages dont R213, réalisé par Romain Julien, l'encouragent à débuter une carrière de comédienne, ce qui l'amène à poursuivre une formation au Studio Pygmalion afin de perfectionner son jeu.

L'année 2017 marque ses débuts à la télévision, dans un épisode de Scènes de ménages sur M6 réalisé par Karim Adda.

En 2019,  la retrouve dans La Belle Époque de Nicolas Bedos, dans lequel son personnage est brièvement courtisé par « Antoine », interprété par Guillaume Canet.

Elle figure également dans la série La Garçonne, réalisée par Paolo Barzman et diffusée sur France 2, dans laquelle elle joue une peintre du , la mère du personnage de Laura Smet.

En décembre 2020, elle tourne dans un nouveau projet pour France 3, A vous de trouver le coupable, un thriller produit en partie par Christophe Dechavanne et diffusé sur France 3 ; elle joue dans les deux premiers épisodes où elle incarne deux personnages bien différents.

Elle interprète également Gaelle Boisseron dans la fiction Ici tout commence, diffusée par TF1 où elle tourne aux côtés de Agustín Galiana et Frédéric Diefenthal.

Filmographie

Cinéma 

 2019 : La Belle époque de Nicolas Bedos

Télévision 

 2017 : Scènes de ménages de Karim Adda
 2019 : Joséphine, ange gardien de Thierry Petit : Clémence Basson
 2020 : A vous de trouver le coupable ! de Guillaume Perez : Mathilde Saunier (épisode 1) et Elisa Barry (épisode 2)
 2020 : Ici tout commence de Christophe Barraud et Sébastien Perroy : Gaëlle Boisseron

Court-métrages 
 2013 : R213 de Romain Julien
 2017 : Toque Show de Gaël Leforestier

Vidéo Clip
.En 2012, elle tourne dans le clip de Keen'V "Les Mots"

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en janvier 1989
Naissance à Champigny-sur-Marne
Mannequin femme français
Actrice française de cinéma